Кот учёный:

 Кот учёный — персонаж фольклора, литературы и искусства.

Городские скульптуры 
 «Кот учёный» — городская скульптура в Геленджике (2008).
 «Кот учёный» — городская скульптура в Ижевске (2015).
 «Кот учёный» — городская скульптура в Калуге (2013).
 «Кот учёный» — городская скульптура в Обнинске (2013).
 «Кот учёный» — городская скульптура в Оренбурге (2013).
 «Кот учёный» — городская скульптура в Пушкине (Санкт-Петербург) (2000).
 «Кот учёный» — городская скульптура в Раменском.
 «Кот учёный» — городская скульптура в Ростове-на-Дону.
 «Кот учёный» — городская скульптура в Санкт-Петербурге (2012).
 «Кот учёный» — городская скульптура в Чите (2013).
 Русалка, Филин и Кот учёный — городская скульптура в Туле (1999).